Herálec – wieś i gmina w Czechach, w powiecie Havlíčkův Brod, w kraju Wysoczyna
 Herálec – stacja kolejowa w miejscowości Herálec, w kraju Wysoczyna, w Czechach Znajduje się na wysokości 540 m n